Reinikainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

Tepa Reinikainen (né en 1976), athlète finlandais en lancer du poids

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois